Niemcy:
 Wehlen – dzielnica miasta Bernkastel-Kues 
 Stadt Wehlen – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Inne:
 Lohmen/Stadt Wehlen – wspólnota administracyjna
 Stadt Wehlen – statek

Zobacz też:
 Wehle